Balduino II es un título que puede referirse a:

 Balduino II de Constantinopla (1217–1273), último Emperador Latino de Constantinopla desde 1228 hasta la caída en 1261;
 Balduino II de Jerusalén (†1131), segundo conde de Edesa de 1100 a 1118, y el segundo rey de Jerusalén de 1118 hasta su muerte;
 Balduino II de Hainaut (1056–1098), conde;
 Balduino II de Flandes (h. 865–918), conde;

de:Liste der Herrscher namens Balduin#Balduin II.
ru:Балдуин II